Sztálingrád, a mai Volgográd orosz város korábbi neve
Sztálingrád (1989), Jurij Ozerov film
Sztálingrád (1993), Joseph Vilsmaier filmje
Sztálingrád (2013), Fjodor Bondarcsuk filmje

Hasonló
Stalingrad Accept-album
Stalingrad párizsi metróállomás